Thomas Herndon ist der Name folgender Personen:

* Thomas Herndon (Sänger) (1937–1981), US-amerikanischer Sänger (Tenor) 
 Thomas Herndon (Ökonom) (* 1985), US-amerikanischer Ökonom
 Thomas H. Herndon (1828–1883), US-amerikanischer Politiker